Reprezentacja Urugwaju w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Urugwaju. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Ameryki

Udział w igrzyskach panamerykańskich

Udział w mistrzostwach Ameryki Południowej

Udział w igrzyskach Ameryki Południowej 

Piłka ręczna w Urugwaju
Urugwaj
Urugwajskie reprezentacje narodowe